Переулок Химиков — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Химиков — переулок в Екатеринбурге.

Украина 
 Переулок Химиков — переулок в городе Гуляйполе.
 Переулок Химиков — переулок в Черкассах.

См. также 
 Улица Химиков
 Химический переулок (Санкт-Петербург)